Pleasant Grove est le nom de plusieurs localités en Amérique du Nord :

au Canada
 Pleasant Grove (Île-du-Prince-Édouard)
aux États-Unis 
 Pleasant Grove (Alabama)
 Pleasant Groves (Alabama)
 Pleasant Grove (Caroline du Nord)
 Pleasant Grove (Utah)